BIFA steht als Abkürzung für:

 Black imported fire ant (Solenopsis richteri), Ameisenart aus der Gattung der Feuerameisen, siehe Feuerameisen #Verbreitung
 British Independent Film Award, britischer Filmpreis
 British International Freight Association, britischer Handelsverband für Spediteure

BIFA